BWF steht für:
 Badminton World Federation, Badminton-Weltverband
 Behörde für Wissenschaft und Forschung der Freien und Hansestadt Hamburg
 BWF Marzahn, Berliner Werkzeugmaschinenfabrik
 Berufsförderungswerk München
 Brazilian Wrestling Federation, brasilianischer Wrestling-Verband
 Broadcast Wave Format, ein Audiodateiformat
 Beowülf, US-amerikanische Crossover-Band
 Barrow/Walney Island Airport (IATA-Code), Flughafen auf Walney Island, Irische See, England

bwf steht für:
 Boselewa (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache auf den D’Entrecasteaux-Inseln, Salomonensee, Papua-Neuguinea

Siehe auch:

Abkürzung